Dachsbauklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Bachtalname in Baden-Württemberg:

 Dachsbauklinge (Aalenbach), linke Bachklinge zum Aalenbach vor Lorenzenzimmern, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Dachsbauklinge (Buchenbach), linke Bachklinge zum Buchenbach in der Waldgemarkung von Öschelbronn, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis
 Dachsbauklinge (Elz), rechte Bachklinge zur Elz vor Dallau, Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis
 Dachsbauklinge (Wolfsgraben), rechter Zufluss des Wolfsgrabens (zur Elz) bei Waldstadt, Stadt Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis

Siehe auch:
 Dachsklingenbach